Der Bezirk Halle-Vilvoorde ist einer der beiden Verwaltungsbezirke (Arrondissements) in der belgischen Provinz Flämisch-Brabant. Er umschließt beinahe vollständig die Region Brüssel-Hauptstadt, hat eine Fläche von 942,93 km² und  Einwohner (Stand: ).

Er ist ein reiner Verwaltungsbezirk. Gerichtsbezirk sämtlicher Gemeinden des Bezirks Halle-Vilvoorde ist der Bezirk Brüssel.

Gemeinden im Bezirk Halle-Vilvoorde

Einzelnachweise 

Hallevilvoorde